

Неміри — село в гміні Браньщик Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Неміри — село в гміні Заремби-Косьцельні Островського повіту Мазовецького воєводства